Shariati ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Shariati (* 1933), iranischer Revolutionär und Religionssoziologe; siehe Ali Schariati
 Ali Shariati (Aktivist) (* 1988), iranischer Aktivist und politischer Gefangener
 Mike Shariati (* 1973 oder 1974), US-amerikanischer Pokerspieler
 Sabah Shariati (* 1989), aserbaidschanischer Ringer iranischer Herkunft; siehe Sabah Şəriəti